Alfonso de Castilla puede referirse a:
Alfonso de Castilla (1144-1149), infante de Castilla, hijo de Alfonso VII y Bernguela de Barcelona.
Alfonso de Castilla (1286-1291), infante de Castilla, hijo de Sancho IV.
Varios de los hijos bastardos de Alfonso XI de Castilla con Leonor de Guzmán:
 Sancho Alfonso de Castilla «el Mudo» (1331-1343), señor de Ledesma, Béjar, Galisteo, etc.
Fadrique Alfonso de Castilla (1334-1358), maestre de la Orden de Santiago y adelantado mayor de la frontera de Andalucía.
Juan Alfonso de Castilla (1340-1359), señor de Jerez de los Caballeros y de Ledesma.
Juana Alfonso de Castilla (n. 1342)
Pedro Alfonso de Castilla (¿?, 1345 - ¿?, 1359)
Alfonso de Castilla "el Inocente" (1453-1468), infante de Castilla, hijo de Juan II de Castilla e Isabel de Portugal, hermano de Isabel la Católica y hermanastro de Enrique IV, a quien, desde la "farsa de Ávila", disputó la Corona (en la lista de los reyes de Castilla no figura como "Alfonso XII", como habría sido llamado de haberlo conseguido).